Saint Paul (eiland), een Amerikaans eiland in de Beringzee
Saint Paul Island (Nova Scotia), een Canadees eiland in de Atlantische Oceaan
Saint-Paul (eiland) of Île Saint-Paul, een Frans eiland behorend tot de Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden, in de Indische Oceaan
Islands of St. Paul, een eilandengroepje in Malta